Бурко́ — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бурко Антон В'ячеславович ( 1995) —  білоруський футболіст, півзахисник клубу «Бєлшина».
 Бурко Віктор (23 квітня 1944— 14 січня 2022) — український кіно- та театральний актор, з 1973 року працював у Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка.
 Бурко Дмитро (1892—1941 ?) — український військовий та педагогічний діяч у Галичині; професор; діяч Пласту; сотник Січових Стрільців Армії УНР.
 Бурко Дмитро (?) — український оператор-постановник, режисер-постановник, продюсер та сценарист.
 Бурко Демид (1894—1988) — український письменник, церковний діяч, учасник бою під Крутами.
 Бурко Євген Володимирович (8 липня 1991—12 червня 2014) — український військовик, сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня (посмертно).
 Бурко Ігор Васильович (1988) — білоруський футболіст, виступає за «Торпедо-БелАЗ», захисник.
 Бурко (Романишин) Юлія Миколаївна (6 лютого 1968) — українська писанкарка.

Див. також 
 Старий Бурко і Вовк — словацька народна казка .

Українські прізвища